Wedderwill ist der Name folgender Orte:
 Pustowo (Sławoborze), Wohnplatz bei Mysłowice (deutsch Moitzelfitz) in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Meszne, Dorf bei Strzmiele (deutsch Stramehl) in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Siehe auch:
 Wedderwille